Даян Кітон (англ. Diane Keaton; справжнє ім'я — Даян Голл, англ. Diane Hall, нар. 5 січня 1946, Нью-Йорк) — американська акторка, кінопродюсерка і режисерка.
 Бастер Кітон, Джо́зеф Френк Кі́тон, відомий як Ба́стер Кі́тон (англ. Buster Keaton; 4 жовтня 1895 — 1 лютого 1966) — американський комедійний актор, режисер, сценарист.
 Майкл Кітон (англ. Michael Keaton; справжнє ім'я — Майкл Джон Дуглас; нар. 5 вересня 1951(19510905), Кораполіс, Пенсільванія, США) — американський актор.
 Кітон Еллербі (англ. Keaton Ellerby; 5 листопада 1988, м. Стретмор, Канада) — канадський хокеїст, захисник.
 2712 Кітон (2712 Keaton) — астероїд.